Lambert Alardus ist der Name folgender Personen:

* Lambert (I) Alardus (1602–1672), deutscher Pastor und Theologe
 Lambert (II) Alardus (1671–nach 1735), deutscher Pastor